Terechy – wieś w Polsce
 Terechy (Ukraina) – wieś na Ukrainie